Eriksen est un nom propre scandinave qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aage Eriksen (1917-1998), lutteur norvégien ;
 Ann Cathrin Eriksen (1971-), handballeuse norvégienne ;
 Beate Eriksen (1960-), actrice et réalisatrice norvégienne ;
 Birger Eriksen (1875-1958), commandant de la Forteresse d'Oscarsborg ;
 Christian Eriksen (1992-), footballeur danois ;
 Edvard Eriksen (1876-1959), sculpteur danois de La Petite Sirène ;
 Erik Eriksen (1820-1888), marin norvégien ;
 Erik Eriksen (1902-1972), homme politique danois, Premier ministre de 1950 à 1953 ;
 Hanne Eriksen (1960-), rameuse d'aviron danoise ;
 Ingrid Olava Brænd Eriksen (1981-), auteur-compositeur-interprète norvégienne ;
 Ingvald Eriksen (1884-1961), gymnaste artistique danois ;
 Ivar Eriksen (1942-), patineur de vitesse norvégien ;
 Jens Eriksen (1969-), joueur de badminton danois ;
 Johannes Eriksen (1889-1963), lutteur danois ;
 John Eriksen (1957-), footballeur danois ;
 Kristian Kaimer Eriksen (1999-), coureur cycliste danois ;
 Lars-Erik Eriksen (1954-), fondeur norvégien ;
 Lotte Eriksen (1972-), joueuse de squash norvégienne ;
 Marius Eriksen (1886-1950), gymnaste artistique norvégien ;
 Nils Eriksen (1911-1975), joueur et entraîneur de football norvégien ;
 Odd Eriksen (1955-2023), homme politique norvégien ;
 Stein Eriksen (1927-2015), skieur alpin norvégien ;
 Stig-Are Eriksen (1970-), biathlète norvégien ;
 Thomas Bruun Eriksen (1979-), coureur cycliste danois ;
 Thomas Hylland Eriksen (1962-), professeur norvégien d'anthropologie sociale à l'Université d'Oslo ;
 Torun Eriksen (1977-), auteur-compositeur-interprète de jazz.

Personnage fictif 
 Marshall Eriksen, personnage fictif de la série américaine How I Met Your Mother de Carter Bays et Craig Thomas.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien